Henri De Wolf (wielrenner) (1936–2023), Belgisch wielrenner.
 Henri de Wolf (kunstschilder) (1938–1986), Nederlands kunstenaar.